

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Hol“ beginnt.

Hol 



 Hol, Richard (1825–1904), niederländischer Komponist
 Hol, Tove (* 1970), norwegische Badmintonspielerin